Noviodunum ( "Fortalesa nova" o "Vila nova", del cèltic *nowyo dūnon) fou el nom de nombroses ciutats i viles romanes d'origen celta, entre elles:

 Noviodunum, capital dels diablintes, actual Jublains (Mayenne, França)
 Noviodunum Biturigum, capital dels bitúrigs, actual Neung-sur-Beuvron (Loir i Cher, França)
 Noviodunum Suessionum, oppidum dels suessions, actual Pommiers (Aisne, França)
 Noviodunum Haedorum (recollit també en la forma Novodunum), ciutat dels hedus, actual Nevers (Nièvre, França)
 Noviodunum, actual Neuvy-sur-Barangeon (Cher, França)
 Noviodunum Helvetiorum, ciutat dels helvecis, actual Nyon (Vaud, Suïssa), on Juli Cèsar fundà la Colonia Iulia Equestris
 Noviodunum ad Istrum, fortalesa i base naval romana a Mèsia, prop de l'actual Isaccea (Romania)

Pàgines de desambiguació de geografia